

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Iłówiec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Mińsk Mazowiecki 
 Iłówiec – osada w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Brodnica

Zobacz też 
 Iłówiec Wielki